Idan Wered – izraelski piłkarz
 Wered Szilony – izraelski kompozytor
 Wered Berman – izraelska reżyser
 Wered Jericho – moszaw w Izraelu  w Dystrykcie Judei i Samarii
 En Wered – moszaw w Izraelu w Dystrykcie Centralnym